East Brunswick Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Brunswick Township (New Jersey)
 East Brunswick Township (Pennsylvania)